Bundestagswahlkreis 249 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Main-Spessart (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Bad Kissingen (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Mitte – Prenzlauer Berg (1994 und 1998)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Tiergarten – Wedding – Nord-Charlottenburg (1990)